Enrique XIV, Príncipe de Reuss (línea menor) (; 28 de mayo de 1832 - 29 de marzo de 1913) fue Príncipe de Reuss (línea menor) desde 1867 hasta 1913.

Primeros años 
Enrique XIV nació en Coburgo, Sajonia-Coburgo-Gotha, sexto hijo de Enrique LXVII, Príncipe de Reuss (línea menor) (1789-1867), (hijo a su vez de Enrique LXII, príncipe de Reuss, y la princesa Carolina de Hohenlohe-Kirchberg) y su esposa, la princesa Adelaida de Reuss-Ebersdorf (1800-1880), (hija de Enrique LI, príncipe de Reuss-Ebersdorf y la Condesa Luisa de Hoym).

Príncipe de Reuss (línea menor) 
A la muerte de su padre el 11 de julio de 1867 heredó el trono del Principado.

Se convirtió en regente de Reuss (línea mayor) desde 1902, por causa de una discapacidad física y mental del príncipe Enrique XXIV debido a un accidente en su infancia; a su muerte, su hijo Enrique XXVII continuó con la regencia hasta la abolición de las monarquías alemanas en 1918.

En 1869 fundó la Cruz de Honor del Príncipe de Reuss (:de:Reußisches Ehrenkreuz) y en 1897 donó la Medalla de Oro por Distinción de Servicio.

Matrimonio  
Enrique XIV se casó el 6 de febrero de 1858 en Karlsruhe con la duquesa Inés de Wurtemberg (1835-1886), hija menor del Duque Eugenio de Wurtemberg de su segundo matrimonio con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg.

Tuvieron dos hijos:
Príncipe Enrique XXVII de Reuss (línea menor) (10 de noviembre de 1858 - 21 de noviembre de 1928), casado en 1884 con la princesa Elisa de Hohenlohe-Langenburg; con descendencia.
Princesa Isabel de Reuss-Schleiz (27 de octubre de 1859 - 23 de febrero de 1951), casada en 1887 con el príncipe Germán de Solms-Braunfels, con descendencia.

Se casó por segundo vez en un matrimonio morganático el 14 de febrero de 1890 en Gera con Federica Graetz (1851-1907), hija de Juan Felipe Graetz y Augusta Neiss.

Tuvieron un hijo:
Barón Enrique de Saalburg (4 de noviembre de 1875 - 23 de febrero de 1954), casado en 1924 con Margarita Groenwoldt, sin descendencia.

Títulos y estilos 
28 de mayo de 1832 - 11 de julio de 1867: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique XIV de Reuss-Schleiz
11 de julio de 1867 - 29 de marzo de 1913: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss (línea menor)

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XIV, Fürst Reuss zu Schleiz
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: 334

Nacidos en Coburgo
Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Regentes de Alemania